Films:
 Le schpountz (1938, Engelse titel Heartbeat) van Marcel Pagnol met Fernandel
 Heartbeat (1946) van Sam Wood met Ginger Rogers, Basil Rathbone en Adolphe Menjou
 La chamade (1968), Engelse titel Heartbeat) van Alain Cavalier met Catherine Deneuve en Michel Piccoli
 Heart Beat (1980), van John Byrum met Nick Nolte en Sissy Spacek
 HeartBeat (1985) van Larry Elikann met Karin Kopins, Whitney Kershaw en Christine Langner
 Heartbeat (1987) van John Nicolella met Don Johnson
 Heartbeat (1993), televisiefilm van Michael Miller met John Ritter en Polly Draper
 Heart Beats (film), Indiase film uit 2007
 Heartbeat (2008), korte film van Edwin van Viegen
 Les amours imaginaires (2010, Engelse titel Heartbeats) van Xavier Dolan
 Sim-jang-i Ddwooin-da (2010, Engelse titel Heartbeat) van Yoon Jae-Geun

Muziek:
 Heartbeat (Buddy Holly), single van Buddy Holly
 Heartbeat (Jimmy Somerville), een nummer
 Heartbeat (single), een single van Enrique Iglesias en Nicole Scherzinger
 Heartbeat (zanggroep), een zanggroep die deelnam aan de Sing-Off
 Heartbeats (The Knife), een single van The Knife
 Heartbeats (Yarbrough & Peoples), een single van Yarbrough & Peoples
 Heartbeatz, lied van Styles & Breeze
 Heart Beats (album), een album van Danny Saucedo
 The Heartbeats, Amerikaanse doo-wopgroep uit de jaren 50
 The Heart Beats, Amerikaanse garagerockband

Overig:
 Heartbeat (televisieserie 1988), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1988 t/m 1989
 Heartbeat (televisieserie 1992), een Brits dramaserie gebaseerd op de boeken van Peter Walker 1992 t/m 2010
 Heartbeat (televisieserie 1998), 
 Heartbeat (televisieserie 2016), een Amerikaanse televisieserie uit 2016 
 Heartbeat VIPS, een Nederlandse kennisquiz
 Heartbeats (radioprogramma), programma op de Vlaamse radiozender JOE fm
 Heartbeat (computer), in een clusteromgeving een methode om de kijken of andere clusternodes nog actief zijn